Imûhar, ou Imuhagh, nom que se donnent eux-mêmes les Touaregs (peuple)
Imûhar, une légende, film de 1996, de Jacques Dubuisson, musique de Philippe Eidel, qui montre la vie traditionnelle des Touaregs